Le patronyme roman Berton est dérivé du prénom germanique Bert, signifiant brillant ou renommé.

Toponyme
 la rue Berton, à Paris, est une ruelle du XVI arrondissement de Paris qui possède une « borne » de 1731 indiquant la limite entre les seigneuries d'Auteuil et de Passy.

Patronyme

 
 Alain Berton (chimiste) (1912-1979), chimiste français ;
 Frank Berton (1962-), avocat français ;
 Germaine Berton (1902-1942), ouvrière métallurgiste, militante syndicaliste et anarchiste française ;
 Léon Berton (1875-1957), acteur français ;
 Liliane Berton (1924-2009), cantatrice ;
 Louis Berton (1750-1815), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Paul Émile Berton (1846-1909), peintre français ;
  ;
 Pierre Berton (1842–1912), auteur dramatique et acteur français ;
 Pierre Berton (1920–2004), écrivain canadien, animateur de télévision et journaliste ;
 René Berton (1872-1934), auteur de théâtre ;
 René Berton (1924-), cycliste français ;
 Robert Berton (1909-1998), historien valdôtain.

Famille Berton (compositeurs et musiciens français) 

 Pierre-Montan Berton (1727-1780), compositeur français et père du compositeur Henri-Montan Berton ;
 Henri-Montan Berton, (1766-1844), compositeur, fils de Pierre-Montan ;
 Henri François Berton dit Berton fils (1784-1832), compositeur, fils de Henri-Montan.

Voir aussi 
 Jean Baptiste Breton, dit Berton, général français (1769-1822) ;
 les ailes Berton, qui animent des moulins à vent.

Patronyme de fiction
 Suzie Berton est un téléfilm français de Bernard Stora diffusé en 2004 avec Line Renaud dans le rôle-titre.

Homonymie de patronyme